Iłowiec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Iłowiec, un village de la voïvodie de Lublin
 Iłowiec, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale